Der weite Weg ist der Titel folgender Filme bzw. Bücher:

 Der weite Weg, Alternativtitel von Verklungene Melodie, deutscher Film von Viktor Tourjansky (1938)
 Der weite Weg (1946), österreichischer Film von Eduard Hoesch 
 Der weite Weg, Alternativtitel von Und alles verweht der Schnee, sowjetischer Film von Leonid Gaidai und Walentin Newsorow (1957) 
 Der weite Weg, Titel eines Gedichtbandes von Klara Blum (1960)

Siehe auch:
 Der weite Weg der Hoffnung 
 Weit ist der Weg, deutscher Film von Wolfgang Schleif (1960)